La competizione dello slalom speciale maschile di sci alpino ai VII Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 31 gennaio 1956 sulla Pista Col Drusciè a Cortina d'Ampezzo.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom speciale maschile